Casper Ruud var regerande mästare, men han valde att inte tävla detta år.

Diego Schwartzman vann titeln efter att ha besegrat Francisco Cerúndolo med 6–1, 6–2 i finalen.

Seedning
De fyra högst seedade spelarna började spela i den andra omgången. 

  Diego Schwartzman (Mästare)
  Cristian Garín (Andra omgången)
  Benoît Paire (Andra omgången)
  Miomir Kecmanović (Semifinal)
  Albert Ramos Viñolas (Semifinal)
  Pablo Andújar (Kvartsfinal)
  Laslo Đere (Kvartsfinal)
  Frances Tiafoe (Andra omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

  Jaume Munar (Kvalificerad)
  Hugo Dellien (Första kvalomgången, drog sig ur)
  Daniel Elahi Galán (Drog sig ur)
  Thiago Seyboth Wild (Andra kvalomgången)
  Jozef Kovalík (Andra kvalomgången)
  Francisco Cerúndolo (Kvalificerad)
  Daniel Altmaier (Kvalificeringsmatch)
  Leonardo Mayer (Första kvalomgången)''

Kvalificerade
  Jaume Munar
  Francisco Cerúndolo
  Sumit Nagal
  Lukáš Klein

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
Lottning
Kvallottning

Noter

2021 – Singel
Argentina Open 2021 – Singel